Идри́с Сели́мович Шамха́нов () — российский чеченский боксёр, призёр чемпионата России, мастер спорта России.

Биография 
Выпускник Чеченского государственного университета. Выступал в полутяжёлой весовой категории (до 81 кг). Его тренерами в разное время были Ханпаша Магомадов, Беслан Кадыров, Л. Какаев. Дважды (2008 и 2010 годы) становился чемпионом Европы среди юношей. В 2009 год победил на юношеском чемпионате мира. В 2014 году стал бронзовым призёром чемпионата страны среди взрослых. В 2015 году представлял Россию на чемпионате Европы, где не смог попасть в число призёров.

Спортивные результаты 
 Первенство Европы по боксу среди юношей 2008 года — ;
 Первенство мира по боксу среди юношей 2009 года — ;
 Первенство Европы по боксу среди юношей 2010 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2014 года — .

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёры Чечни
Выпускники Чеченского государственного университета
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры полутяжёлой весовой категории